Het judotoernooi in de klasse tot 60 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 24 juli 2021. Regerend olympisch kampioen was Beslan Moedranov uit Rusland; hij was niet aanwezig en was derhalve niet in staat zijn titel te verdedigen.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Externe links
Draw

Mannen 060